Сироте́нко () — украинская фамилия. 

Известные носители:
 Сиротенко, Александр Иванович (1897—1975) — советский и украинский художник.
 Сиротенко, Василий Трофимович (1915—2006) — советский, украинский и российский историк, антиковед, специалист по истории поздней античности.
 Сиротенко, Григорий Тимофеевич (1888—1925) — военный и политический деятель Украинской народной республики, юрист, адвокат.
 Сиротенко, Евгений Юрьевич (в монашестве Нестор; род. 1974) — архиерей Русской православной церкви, архиепископ Корсунский и Западноевропейский. 
 Сиротенко, Надежда Александровна (1920—2005) — советский и украинский художник; дочь А. И. Сиротенко.
 Сиротенко, Олег Дмитриевич (1940—2012) — советский и российский учёный-агрометеоролог, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
 Сиротенко, Фёдор Петрович (1893—1972) — военный деятель.

См. также 
 Сироткин